Astronomie médiévale
 Jean de Saxe (astronome), actif de 1327 à 1355.

 Plusieurs membres de la maison de Wettin semblent avoir porté ce nom, notamment le fils adoptif de Marie-Emmanuel de Saxe.
 
 Jean Ier de Saxe-Lauenbourg (1249 - 1285)
  (1498–1537), l'un des fils de George le Barbu
 Jean-Georges de Saxe (1869-1938)

Voir aussi 
 Jean-Léopold de Saxe-Cobourg et Gotha